santa-terezinhensi – abitanti di Santa Terezinha (Mato Grosso)
santa-terezinhensi – abitanti di Santa Terezinha (Pernambuco)